Papus ist der Name folgender Personen:
 Papus (1865–1916), französischer Okkultist, Esoteriker, Theosoph, Rosenkreuzer und Martinist

 Marcus Aemilius Papus (Diktator), römischer Politiker, Diktator 321 v. Chr.
 Marcus Aemilius Papus, römischer Konsul 135
 Quintus Aemilius Papus, römischer Konsul und Zensor